Vervaeke ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Julie Vervaeke, belgische darstellende Künstlerin
 Bas Vervaeke (* 1981), belgischer Fußballspieler
 Betty Vervaeke, darstellende Künstlerin
 Dovie Vervaeke, darstellende Künstlerin
 Geert Vervaeke (* 1956), belgischer Autor
 Jonas Vervaeke (* 1992), belgischer Fußballspieler
 Koen Vervaeke (* 1959), belgischer Diplomat
 Louis Vervaeke (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Nathan Vervaeke (* 1992), belgischer Badmintonspieler